Рашип може да се односи на:

 Рашип Велики, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Рашип Мали, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.